Illik ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Illík (1919–2006), tschechischer Kameramann
 Johann Anton Illik (* im 20. Jahrhundert), deutscher Informatiker